Michael Brown (1937) kanadai kajakozó, olimpikon
Michael Brown (1941) Nobel-díjas amerikai genetikus
Michael Brown (1965) amerikai csillagász
Michael Brown (1977) angol labdarúgó